Regeringen Poul Schlüter kan avse följande danska regeringar:

 Regeringen Poul Schlüter I (1982–1987)
 Regeringen Poul Schlüter II (1987–1988)
 Regeringen Poul Schlüter III (1988–1990)
 Regeringen Poul Schlüter IV (1990–1993)